(1902—1944) — сын Луиджи Гаспаротто, итальянский юрист, альпинист, партизанский командир.
 Гаспаротто, Луиджи (1873—1954) — итальянский политик.
 Гаспаротто, Энрико (род. 1982) — итальянский велогонщик.